Cement, építőanyag
Földrajz
 Amerikai Egyesült államok
 Cement (Georgia)
 Cement (Oklahoma)